Daniil Medvedev era il detentore del titolo ma è stato sconfitto al secondo turno da Reilly Opelka.

In finale Andrej Rublëv ha sconfitto Borna Ćorić con il punteggio di 7-65, 6-4.

Teste di serie 

  Daniil Medvedev (secondo turno)
  Denis Shapovalov (semifinale)
  Andrej Rublëv (campione)
  Karen Chačanov (quarti di finale)

  Stan Wawrinka (quarti di finale)
  Milos Raonic (semifinale)
  Borna Ćorić (finale)
  Taylor Fritz (primo turno)

Wildcard 

  Evgenij Donskoj (secondo turno)
  Aslan Karacev (secondo turno)

  Roman Safiullin (secondo turno)

Qualificati 

  Il'ja Ivaška (secondo turno)
  Pavel Kotov (primo turno)

  Nino Serdarušić (primo turno)
  Jeffrey John Wolf (primo turno)

Lucky loser 

  Emilio Gómez (primo turno)

  Viktor Troicki (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2020